Са́мбор — многозначный термин.

Топоним

Россия 
 Самбор — село, Табунский район, Алтайский край.

Украина 
 Самбор — город областного значения, административный центр Самборского района, Львовской области.
 Самбор — узловая пассажирская и грузовая железнодорожная станция Львовской железной дороги.

Спортивный клуб 
 «Самбор» — украинский любительский футбольный клуб.

Персоны 
 Самбор (1267—1304) — князь Ругии (), соправитель брата, Вислава III.
 Самбор I (ок.1150—1207) — князь и наместник (правитель) Гданьского Поморья, представитель династии Собеславичей (Самборидов).
 Самбор II (1211/1212—1277/1278) — князь любишевский и тчевский из династии Самборидов.

См. также 
 Старый Самбор
 Великий Самбор
 Малый Самбор
 Самбор-Прей-Кук